Виктор Кобзев:

 Кобзев, Виктор Анатольевич (род. 1949) — авиаконструктор, лауреат премии имени Б. Н. Петрова.
 Кобзев, Виктор Михайлович (род. 1956) — советский и российский кинорежиссёр и актёр.